Magnizki  ist der Familienname folgender Personen:

 Wladimir Alexandrowitsch Magnizki (1915–2005), russischer Geodät und Geophysiker
 Sergei Leonidowitsch Magnitski (1972–2009), russischer Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt